Louise de Bourbon (2. února 1603 – 9. září 1637) zvaná Mademoiselle de Soissons byla manželkou Jindřicha Orleánského, vévody z Longueville. Byla matkou slavné Marie de Nemours.

Život 
Byla nejstarší dcerou Charlese de Bourbona, vévody ze Soissons a Anny de Montafié. Byla starší sestrou princezny z Carignana a také posledního hraběte ze Soissons. Vychování dostala v opatství Fontevraud. Byla svěřena do péče své pratety Éléonore de Bourbon, bývalé kněžny Oranžské.

Mademoiselle de Soissons se v Paříži dne 10. dubna 1617 provdala za Jindřicha II. Orleánského, vévodu z Longueville. Novomanželé měli společné předky, jejich otcové byli oba vnuci Františka Orleánského, vévody z Fronsacu. Pár měl nakonec tři děti, z nichž pouze jedno přežilo dětství. Zemřela v roce 1637 a její manžel se znovu oženil s princeznou královské krve, s Mademoiselle de Bourbon, sestrou Velkého Condé.

Děti 
 1. Marie Orleánsko-Longuevillská (5. 3. 1625 Paříž – 16. 6. 1707 tamtéž), kněžna z Neuchâtelu od roku 1694 až do své smrti
 ⚭ 1657 Jindřich II. (7. 11. 1625 Paříž – 4. 1. 1659 tamtéž), vévoda z Nemours od roku 1652 až do své smrti
 2. Louise (12. 6. 1626 – 6. 6. 1628)
 3. dítě (19. 1. 1634 – 20. 1. 1634)

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1603
Úmrtí v roce 1637
Bourbon-Condé
Francouzské osobnosti 17. století
Ženy